Osoby o tym nazwisku:
 Marc Hynes – brytyjski kierowca wyścigowy
 Matt Hynes – brytyjski przeciągacz liny
 Tyler Hynes – kanadyjski aktor filmowy